Баранкевич — фамилия.

Известные носители: